Flat kan syfta på: 

 Flat, Dalsland – en sjö i Sverige
 Flat, Frankrike – en tidigare kommun i Frankrike